Englishtown kan avse:
olika platser i USA
En språkkurs i EF Education First